Paul Barth puede referirse a las siguientes personas:

 Paul Barth (esgrimidor) (1921-), esgrimidor suizo
 Paul Barth (filósofo) (1858-1922), filósofo alemán
 Paul Barth (yudoca) (1945-), yudoca alemán